Dorgi herbu Trąby (ur. w XIV w., zm. w XV w.) – możnowładca starolitewski, syn legendarnego Syrpucia, brat protoplasty rodu Radziwiłłów, Ościka.

Życiorys 
O Dorgim historia nie zachowała nam zbyt wielu informacji. Jedyne wspominające o nim źródło historyczne, zachowane do czasów współczesnych, pochodzi ze stycznia 1401 roku, kiedy to wraz ze swoim bratem, Ościkiem, podpisuje akt unii wileńskiej.

Życie prywatne 
Jest synem nieznanej kobiety i Syrpucia. Z małżeństwa Dorgiego z nieznaną z imienia i nazwiska kobietą, pochodzi syn, Sudymunt Dorgiewicz h. Trąby, będący protoplastą rodu Sudymuntowiczów.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Sudymuntowicze herbu Trąby
Sygnatariusze unii wileńsko-radomskiej 1401
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w XV wieku